José Antonio Rodríguez López – ex calciatore spagnolo
 Julio César Rodríguez López – calciatore spagnolo
 Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, noto come Luis Fonsi – chitarrista e cantante portoricano
 Marcel Rodríguez-López – musicista statunitense
 Mario Rodríguez López – ex calciatore cubano
 Omar Rodríguez-López – chitarrista, produttore discografico e regista portoricano
 Óscar Rodríguez López – calciatore spagnolo